Amartus är ett släkte av skalbaggar. Amartus ingår i familjen kullerglansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kullerglansbaggar
Amartus